Эско Хякли (; род. 30 ноября 1936, Каукола, Финляндия) — известный финский библиотековед, библиотечный деятель и книговед, доктор богословия, почётный доктор теологического факультета Хельсинкского университета (1990) и Таллинского педагогического университета (1994), профессор.

Биография 
Родился 30 ноября 1936 года. В 1954 году поступил на исторический факультет Хельсинкского государственного университета, который он окончил в 1960 году, получив степень магистра. Администрация оставила дипломированного специалиста у себя и тот работал сначала библиотекарем факультета теологии, затем заведовал отделом. В 1976 году был избран директором данной библиотеки.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены различным отраслям знаний. Автор свыше 900 научных работ и нескольких монографий.

Список научных работ 
 Студенческий Союз библиотеки (университет Хельсинки студенческого Союза 1968)
 Tieteellisten kirjastojen pohjoismainen yhteistyö (Helsingin yliopiston kirjasto 1975)
 A. E. Nordenskiöld. A scientist and his library (Helsinki University Library 1980)
 Tiedon taika (Otava 1981)
 Bibliophilie und Buchgeschichte in Finnland (toim. Esko Häkli & Friedhilde Krause, Deutsche Staatsbibliothek 1988)
 Boken i Finland (toim., Helsingfors universitetsbibliotek 1988)
 Gelehrte Kontakte zwischen Finnland und Göttingen zur Zeit der Aufklärung (toim., Vandenhoeck & Ruprecht 1988)
 Bartholomeus Ghotan (Helsingin yliopiston kirjasto 1991)
 Den estniska boken genom seklerna (toim. Endel Annus & Esko Häkli, Helsingin yliopiston kirjasto 1995)
 Off the record (Helsingin yliopiston kirjasto 1998)
 Off the record 2 (Helsingin yliopiston kirjasto 2002)
 Jenseits von Pisa. Finnlands Schulsystem und seine neuesten Entwicklungen (toim. Jukka Sarjala & Esko Häkli, Berliner Wissenschafts-Verlag 2008)
 Ingen dag utan papper. Om papper och dess roll som kulturbärare (toim. Esko Häkli, Söderströms & Atlantis 2008)
 Innovation through cooperation. The history of LIBER. Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 1971—2009 (The Royal Library, Museum Tusculanum Press 2011)
 Ainola. Sibeliusten koti Järvenpäässä (toim. Esko Häkli & Severi Blomstedt, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2015)
 Biskops- och prostvisitationsprotokoll från det äldre Viborgska stiftet. (På basis av Albin Simolins samling kompletterade och utgivna av Esko Häkli. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 231, 2015)
 Rasmus Rasks korrespondens med språkforskare i Finland. (Utgiven av Esko Häkli, Nationalbiblioteket 2017) http://www.doria.fi/handle/10024/141666

Членство в обществах 
 1990-94 — Вице-президент Лиги европейских исследовательских библиотек.
 1995-99 — Президент Лиги европейских исследовательских библиотек.

Награды, премии и почётные звания 
 Teologian kunniatohtori, Helsingin yliopisto 1990
 Filosofian kunniatohtori, Tallinnan yliopisto 1994
 Орден Льва Финляндии командор
 Saksan Liittotasavallan Ansioritarikunnan suuri ansioristi
 Орден Полярной звезды командор
 Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Andrée-plaketti 1980.
 Svenska litteratursällskapet i Finland, kunniajäsen
 Association for the Advancement of Baltic Studies, kunniajäsen
 Suomen tieteellinen kirjastoseura, kunniajäsen
 Ligue des bibliothèques de recherche européennes, kunniajäsen
 Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, kirjeenvaihtajajäsen
 Leibniz-Sozietät (Berlin), jäsen
 Kungliga Gustav Adolfs akademie, kirjeenvaihtajajäsen.
 Sibelius-Seura, kunniajäsen
 Sällskapet Bokvännerna, kunniajäsen
 Крест Признания командор
 Nordisk pappershistorisk förening, kunniajäsen

Список использованной литературы 
 Библиотечная энциклопедия, 2007, с. 1121—1122

Примечания

Ссылки 
 Научные работы.

Выпускники Хельсинкского университета
Библиотекари Финляндии
Библиотековеды Финляндии
Книговеды Финляндии
Доктора богословия
Вице-президенты Лиги европейских исследовательских библиотек
Президенты Лиги европейских исследовательских библиотек